

En graphique

Statistiques finales 2015 

Les 50 aéroports les plus fréquentés au Japon en 2015 en tant que trafic de passagers total, selon le rapport du MLIT.

Japon